Antonin Périvier (1847-1924), écrivain et journaliste français ;
 Pierre Périvier (1893-1953) personnalité politique française.